Ehinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Ehinger (vor 1500–1533), deutscher Konquistador
 Bartholomäus Ehinger (1569–1632), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Ochsenhausen
 Bernd Ehinger (* 1944), deutscher Unternehmer und Handwerksfunktionär
 Elias Ehinger (1573–1653), deutscher Theologe, Pädagoge und Philologe
 Gerd Ehinger (* 1941), Mitarbeiter der NASA und Honorarprofessor

 Heinrich Ehinger (1484–1537), deutscher Kaufmann und Konquistador
 Josef Ehinger (1889–1955), deutscher Bildhauer
 Marx Ehinger (Markus Ehinger; vor 1669–1706), deutscher Orgelbauer 

 Philippe Ehinger (* 1961), Schweizer Musiker
 Paul Ehinger (1939–2022), Schweizer Historiker und Journalist
 Ruth Schwarz-Ehinger (1914–1988), deutsche Malerin

Ehinger steht für:
 Ehinger (Patrizier), Ulmer Patriziergeschlecht
 Ehinger (Kaufmannsfamilie), Memminger Kaufmanns- und Architektenfamilie

Siehe auch:
 Villa Ehinger im Ortsteil Neue Welt von Münchenstein, Schweiz
 Ehingen